Оксфордський університет — найстаріший англомовний університет у світі, а також перший університет Великої Британії
 Оксфордський ярус — другий знизу ярус верхнього відділу юрської системи
 Граф Оксфорд — один з найстаріших графських титулів Англії

Оксфорд — місто у Великій Британії, столиця графства Оксфордшир

Оксфорд — місто, штат Алабама
 Оксфорд — місто, штат Арканзас
 Оксфорд — місто, штат Коннектикут
 Оксфорд — місто, штат Джорджія
 Оксфорд — місто, штат Айдахо
 Оксфорд — місто, штат Індіана
 Оксфорд — місто, штат Айова
 Оксфорд — місто, штат Канзас
 Оксфорд — місто, штат Мен
 Оксфорд — місто, штат Меріленд
 Оксфорд — місто, штат Массачусетс
 Оксфорд — місто, штат Міссісіпі
 Оксфорд — місто, штат Нью-Йорк
 Оксфорд — місто, штат Північна Кароліна
 Оксфорд — місто, штат Огайо
 Оксфорд — місто, штат Пенсільванія
 Оксфорд — місто, штат Вісконсин
 Оксфорд — селище, штат Мічиган
 Оксфорд — селище, штат Небраска
 Оксфорд Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Оксфорд — селище, штат Нью-Йорк
 Оксфорд Тауншип — селище в окрузі Адамс, штат Пенсильванія
 Оксфорд — селище, штат Вісконсин
 Оксфорд — переписна місцевість, штат Мен
 Оксфорд — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Оксфорд — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі
 Оксфорд — гора у хребті Саватч, в Скелястих горах (штат Колорадо)